Das Virginia Slims of Houston 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Houston. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 15. bis 21. April 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Houston